Ато́с-Аспи́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64071.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 165 км южнее Бордо, в 55 км к западу от По.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 185 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 120 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 87 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 87 активных жителей работали 76 человек (36 мужчин и 40 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 33 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи